Kombinacja mężczyzn na 33. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim została rozegrana w dniach 19 (slalom) i 21 lutego (zjazd) 1996 roku, na trasach Veleta i Neveros. Tytułu sprzed trzech lat nie obronił Lasse Kjus z Norwegii, który tym razem zajął drugie miejsce. Nowym mistrzem świata został Marc Girardelli z Luksemburga, a brązowy medal zdobył Austriak Günther Mader.

Do startu w zawodach zgłoszono 70 zawodników, z których 44 ukończyło rywalizację.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1996